de Fonseca
 Golfo de Fonseca
 Barão de Fonseca
 Alonso III de Fonseca
 Alonso II de Fonseca
 Alonso I de Fonseca